Géraud ist der Familienname folgender Personen:

 André Géraud (1882–1974), französischer Journalist
 Céline Géraud (* 1968), französische Judoka und Fernsehmoderatorin
 Peter Géraud, Graf von Armagnac